Мария Фьодоровна може да се отнася за:

 Мария Фьодоровна, която е съпруга на император Павел I
 Мария Фьодоровна, която е съпруга на император Александър III